Битва при Ипре — название сражений в районе Ипра между союзными и германскими войсками во время Первой мировой войны.

 1-я битва при Ипре (18 октября 1914 — 17 ноября 1914) — известная как «Фландрское сражение».
 2-я битва при Ипре (22 апреля 1915 — 25 мая 1915)
 3-я битва при Ипре (11 июля — 10 ноября 1917 года), известная как «битва при Пашендейле».
 4-я битва при Ипре (9 апреля — 29 апреля 1918), также называемая «битва на Лисе».